Whitewater River (engl. für „Wildwasser-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Whitewater River (Great Miami River) in Indiana und Ohio
 Whitewater River (Keowee River) in North und South Carolina 
 Whitewater River (Little River) in Missouri
 Whitewater River (Metolius River) in Oregon
 Whitewater River (Minnesota), Nebenfluss des Mississippi River in Minnesota
 Whitewater River (Saltonsee) in Kalifornien 
 Whitewater River (Walnut River) in Kansas

in Neuseeland:
 Whitewater River (Neuseeland), Zufluss des George Sound